В список включены все парусные яхты, состоявшие на вооружении Российского флота. Список не содержит сведений о паровых и транспортных яхтах флота.

Яхты ( и  — бегать, гнаться) представляли собой быстроходные парусные или парусно-гребные одно- или двухмачтовые суда с различным парусным вооружением, которые использовались для разведывательной и посыльной службы, выполнения гидрографических работ, а также для транспортировки командования флота, высокопоставленных персон и членов императорских фамилий. В составе Российского императорского флота яхты использовались в течение всего периода его существования. Российские яхты могли иметь на вооружении до 18 пушек среднего и малого калибра. Придворные и императорские яхты отличались роскошной отделкой внутренних помещений и внешним убранством, в том числе могли иметь украшения с позолоченной резьбой.

Легенда 
Список судов разбит на разделы по флотам и флотилиям, внутри разделов суда представлены в порядке очерёдности включения их в состав флота, в рамках одного года — по алфавиту, в отдельном разделе представлены трофейные яхты, сведений о службе которых в составе российского флота не сохранилось. Ссылки на источники информации для каждой строки таблиц списка и комментариев, приведённых к соответствующим строкам, сгруппированы и располагаются в столбце Примечания.

Таблица:
 Количество орудий — количество артиллерийских орудий, установленных на судне. В случае, если судно в разное время было вооружено различным количеством орудий, значения указываться через знак «/».
 Размер — длина и ширина судна в метрах.
 Осадка — осадка судна (глубина погружения в воду) в метрах.
 Верфь — верфь постройки судна.
 Корабельный мастер — фамилия мастера, построившего судно.
 История службы — основные места, даты и события.
 н/д — нет данных.

Строки таблиц иногда выделяются цветами:
  — светло-жёлтым цветом выделены придворные яхты и яхты членов императорской фамилии.
  — светло-синим цветом выделены министерские яхты.
  — светло-зелёным цветом выделены гвардейские яхты.
Сортировка может проводиться по любому из выбранных столбцов таблиц, кроме столбцов История службы, Подробности взятия в плен и Примечания.

Яхты Азовского флота 
В разделе приведены все яхты, входившие в состав Азовского флота России.

Яхты Балтийского флота 
В разделе приведены все яхты, входившие в состав Балтийского флота России.

Яхты Черноморского флота 
В разделе приведены все яхты, входившие в состав Черноморского флота России.

Помимо приведённых в таблице яхт Черноморского флота в книге А. П. Соколова «Летопись крушений и пожаров судов Русского флота, от начала его по 1854 год» приводится описание яхты «Миус», которая пропала без вести в Чёрном море, однако в большинстве источников это судно приводится в качестве бота, в связи с чем в рамках данного списка не рассматривается и приведено в cписке парусных ботов Российского императорского флота.

Яхты Беломорской и Переславской флотилий 
В разделе приведены все яхты, входившие в состав Переславской «потешной» и Беломорской флотилий России.

Яхты Каспийской флотилии 
В разделе приведены все яхты, входившие в состав Каспийской флотилии России.

Трофейные яхты 
В разделе приведены трофейные яхты, сведений о службе которых в составе российского флота не сохранилось.

Примечания

Комментарии

Ссылки на источники

Литература 
 
 
 
 
 
 
 
 

Яхты
Яхты Российской империи